III Межрегиональный открытый чемпионат России по спортивным нардам прошёл в Уфе с 1 по 5 мая 2013 года по трем категориям: Backgammon (короткие нарды), Nardegammon (длинные нарды с кубом удвоения) и Classik (длинные нарды). 5 мая в рамках Чемпионата пройдет турнир, посвященный Дню Победы — турнир для ветеранов Вооруженных Сил СССР и России на Кубок Морского Собрания РБ по длинным классическим нардам.

За победу в турнире боролись около 200 человек из регионов России и зарубежья.

Место проведения — г. Уфа, ГРК «Империя», (ул. Софьи Перовской, 29, корпус Б). Торжественное открытие 1 мая в 11:00 часов.

Разыгрывалось 100 тысяч рублей в каждом из трех турниров.

Организаторы 
Организатором соревнований является «Федерация Спортивных Нард России» г. Москва (ФСНР). При непосредственном организационном участии Региональной Общественной Организации «Морское Собрание Республики Башкортостан», г. Уфа.

Участники 
III Межрегиональный чемпионат России по спортивным нардам является открытым, в нём могут принять участие все желающие, оплатившие Добровольный вступительный взнос, независимо от гражданства, пола, расовой и национальной принадлежности.

Около 200 участников.

Формат турнира 
Турниры по BackGammon, NardeGammon и Classic проводятся раздельно и являются самостоятельными турнирами, I категории.

Турниры по BackGammon проводятся по международным правилам, по NardeGammon и Classic проводятся по правилам утверждённым «МФСНБ».

Турниры проводятся по комбинированной системе: отборочный цикл — швейцарская система (4-6 туров, в зависимости от количества участников), финальный цикл — олимпийская система Full Double Elimination.

В турнирах по BackGammon, NardeGammon если финал выигрывает «Виннер», соревнования заканчиваются, а если выигрывает «Лузер», то участники играют ещё один решающий матч (с полным суперфиналом);

В турнире по Classic если финал выигрывает «Виннер» или сводит матч в ничью, соревнования заканчиваются, а если выигрывает «Лузер», то участники играют ещё один решающий матч.

Правила

Начисление очков за игру 

Ничья — 0, 5 очка (для Classic)

Ойн (простая игра) — 1 очко

Марс (двойная игра) — 2 очка

Кокс (тройная игра) — 3 очка (для BackGammon)

КУБ удвоения (Давэ) — имеет значения (2;4;8;16;32;64) — атрибут в игре

Результат сыгранной партии умножается на значение куба удвоения, выставленного на игровой доске.

Первый ход 

Для матчей по BackGammon, Nardegammon:

Соперники каждую новую партию матча разыгрывают первый ход следующим образом: каждый бросает по одному зару (игровая кость), и у кого значение больше, тот выполняет первый ход из этой комбинации.

Для матчей по Classic:

Перед началом матча, разыгрывается цвет шашек;

Белые всегда начинают, а чёрные имеют право последнего броска;

Партия может закончиться вничью.

Соперники в матче чередуют право белого цвета.

Временной контроль и система выигрыша 
Отборочный цикл (швейцарка):

Турнир по BackGammon — матч до 7 point (очков).

Контрольное время на матч до 7 point/геймов — по 15 минут каждому + 12 сек. на ход

Турнир по NardeGammon — матч до 5 point

Контрольное время на матч до 5 point/геймов — по 15 минут каждому + 12 сек. на ход

Турнир по classiс — матч из 4 геймов (партий)

Контрольное время на матч из 4 point/геймов — по 15 минут каждому + 12 сек. на ход

Финальная часть турнира (Full Olimp_DE).

Турнир по BackGammon.

Сетка «Виннер».

Матч до 11 point

Контрольное время на матч до 11 point/геймов — по 18 минут каждому + 12 сек. на ход

Сетка «Лузер».

Матч до 7 point

Контрольное время на матч до 7 point/геймов — по 15 минут каждому + 12 сек. на ход

Финал нижней сетки «Лузер»

Матч до 9 point

Контрольное время на матч до 9 point/геймов — по 16 минут каждому + 12 сек. на ход

Суперфинал (матч «Виннер»-«Лузер»).

Матч до 13 point

Контрольное время на матч до 13 point/геймов — по 20 минут каждому + 12 сек. на ход

Турнир по NardeGammon.

Сетка «Виннер».

Матч до 7 point

Контрольное время на матч до 7 point/геймов — по 16 минут каждому + 12 сек. на ход

Сетка «Лузер».

Матч до 5 point

Контрольное время на матч до 5 point/геймов — по 15 минут каждому + 12 сек. на ход

Финал нижней сетки «Лузер»

Матч до 7 point

Контрольное время на матч до 7 point/геймов — по 16 минут каждому + 12 сек. на ход

Суперфинал (матч «Виннер»-«Лузер»).

Матч до 9 point

Контрольное время на матч до 9 point/геймов — по 20 минут каждому + 12 сек. на ход

Турнир по Classic.

Сетка «Виннер».

Матч из 6 point

Контрольное время на матч из 6 point/геймов — по 18 минут каждому + 12 сек. на ход

Сетка «Лузер».

Матч из 4 point

Контрольное время на матч из 4 point/геймов — по 15 минут каждому + 12 сек. на ход

Финал нижней сетки «Лузер»

Матч из 6 point

Контрольное время на матч до 6 point/геймов — по 18 минут каждому + 12 сек. на ход

Суперфинал (матч «Виннер»-«Лузер»).

Матч из 8 point

Контрольное время на матч из 8 point/геймов — по 22 минут каждому + 12 сек. на ход

Призовой фонд 
Призовой фонд каждого турнира составляет 100.000 рублей.

Призовой фонд формируется из добровольных вступительных взносов участников. Его размер колеблется в зависимости от даты внесения:

I. заблаговременно, с момента объявления даты проведения соревнований, но не позднее 15 марта 2013 г. — 1500 рублей.

II. В период с 16 по 31 марта 2013—2000 рублей.

III. с 1 по 28 апреля 2013—2500 рублей.

IV. Непосредственно во время регистрации 1 мая 2013 г. 3000 рублей.

Программа

1 мая 
11-00: Торжественное открытие;

11-45: Регистрация на Открытый III Межрегиональный Чемпионат России по NardeGammon.

12-15: Жеребьёвка.

12-30: 1-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по NardeGammon.

14-00: 2-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по NardeGammon.

15-20: Перерыв на обед

16-00: 3-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по NardeGammon.

17-30: 4-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по NardeGammon.

19-00: 5-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по NardeGammon.

20-30: Стыковочный тур. Турнир по NardeGammon.

22-00: Olimp_DE. Турнир по NardeGammon.

2 мая 

10-00: Регистрация на Открытый III Межрегиональный Чемпионат России по BackGammon.

10-45: Жеребьёвка

11-00: 1-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по BackGammon.

12-20: 2-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по BackGammon.

13-40: 3-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по BackGammon.

15-00: Перерыв на обед.

16-00: 4-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по BackGammon.

17-20: 5-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по BackGammon.

19-00: Стыковочный тур. Турнир по BackGammon.

19-00/20-00: Olimp_DE. Турнир по NardeGammon. (продолжение)

3 мая 

10-00: Регистрация на Открытый III Межрегиональный Чемпионат России по Длинным классическим нардам (CLASSIС).

10-45: Жеребьёвка.

11-00: 1-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по CLASSIС.

12-00: 2-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по CLASSIC.

13-00: 3-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по CLASSIC.
14-00: 4-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по CLASSIC.

15-00: Перерыв на обед.

17-00: 5-й тур. Отборочный цикл. Швейцарка. Турнир по CLASSIC.

18-00: Стыковочный тур. Турнир по CLASSIC.

18-00/19-00: Olimp_DE. Турнир по BackGammon

4 мая 
10-00: Olimp_DE. Турнир по CLASSIC.

14-30: Обед.

16-00/20-00: Продолжение турнира.

5 мая 
10-00: Регистрация на Кубок Морского Собрания РБ по Длинным классическим нардам (CLASSIC).- турнир только для ветеранов Вооруженных Сил СССР и России с пропиской Республики Башкортостан по удостоверениям личности

10-45: Жеребьевка

11-00: Olimp_DE. Турнир по CLASSIK. На кубок Морского Собрания РБ

12-00: Суперфиналы открытого III Межрегионального Чемпионата России

15-00: Подведение итогов, оформление протоколов.

16-00: Торжественная церемония награждения победителей и призёров соревнований.

Прощальный фуршет и отъезд участников. Чествование ветеранов ВОВ.

Примечания

Ссылки 
Страница Чемпионата на сайте Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан https://web.archive.org/web/20130706081924/http://www.mmpsrb.ru/news/detail.php?ID=13390

Страница Чемпионата на сайте Федерации спортивных нард России

Спортивные соревнования в Уфе
Нарды
2013 год в Башкортостане
Чемпионаты России в 2013 году
Май 2013 года